IBC – International Boxing Council
 IBC – Intermediate Bulk Container
 IBC – Intercontinental Broadcasting Corporation